Прво фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1901. године. Учествовали су само тимови из Будимпеште.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; По = Поена

Признања

Спољашње везе 
 IFFHS веза

 

1901
Спорт у 1901.
1901
Мађарска